Liga SEHA 2014/2015 – 4. sezon Ligi SEHA, rozegrany pomiędzy 27 sierpnia 2014 a 29 marca 2015. Uczestniczyło w nim 10 drużyn z: Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Macedonii, Serbii, Słowacji i Węgier.

Sezon zasadniczy wygrało Veszprém KSE, które odniosło 17 zwycięstw i zanotowało jedną porażkę (21:28 z Vardarem Skopje w marcu 2015). Dwie najlepsze drużyny (oprócz Veszprém KSE był to właśnie Vardar Skopje) wywalczyły bezpośredni awans do półfinału play-off. Następne cztery zespoły (trzeci z szóstym i czwarty z piątym) rozegrały mecze o wejście do 1/2 finału. Zorganizowany 25–29 marca 2015 turniej finałowy w węgierskim Veszprém wygrało Veszprém KSE, które pokonało w finale 32:21 białoruski Mieszkow Brześć. W meczu o 3. miejsce RK Zagrzeb zwyciężył 26:23 z Vardarem Skopje.

Sezon zasadniczy 

|}

Faza play-off 
25 marca 2015 rozegrano dwa mecze o awans do półfinału. Mieszkow Brześć pokonał 28:24 RK Nexe, zaś RK Zagrzeb wygrał 33:26 z Tatranem Preszów.

Najlepszym zawodnikiem turnieju finałowego został wybrany Hiszpan Chema Rodríguez z Veszprém KSE. W najlepszej siódemce turnieju finałowego znaleźli się:
 bramkarz: Roland Mikler (Veszprém KSE)
 lewoskrzydłowy: Radoslav Antl (Tatran Preszów)
 prawoskrzydłowy: Gašper Marguč (Veszprém KSE)
 obrotowy: Rastko Stojković (Mieszkow Brześć)
 lewy rozgrywający: Sandro Obranović (RK Zagrzeb)
 środkowy rozgrywający: Dzmitryj Nikulenkau (Mieszkow Brześć)
 prawy rozgrywający: László Nagy (Veszprém KSE)

Klasyfikacja strzelców

Przypisy

Bibliografia 
 

Liga SEHA
2014 w piłce ręcznej
2015 w piłce ręcznej
2014 w Europie
2015 w Europie